Hadid o Al-Hadid puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Bella Hadid (1996-), nacida como Isabella Khair Hadid, modelo estadounidense de ascendencia palestina y neerlandesa.
 Diana Al-Hadid (1981-), artista contemporánea, nacida en Aleppo (Siria), aunque vive y trabaja en Estados Unidos.
 Gigi Hadid (1995-), nacida como Jelena Noura Hadid, modelo y personalidad de televisión estadounidense de origen palestino-neerlandésa.
 Yolanda Hadid (1964-), modelo holandesa-estadounidense, diseñadora de interiores y celebridad televisiva. 
 Zaha Hadid (1950-2016), arquitecta anglo-iraquí, procedente de la corriente del deconstructivismo.